Канан (Франція)

Канан (Міяґі)
Канан (Осака)